Katnaghbyur peut désigner :
 Katnaghbyur, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;
 Katnaghbyur, une communauté rurale du marz de Kotayk en Arménie ;
 Katnaghbyur, une communauté rurale du marz de Lorri en Arménie.